Тренель (, ):
 Трене́ль — коммуна во французском департаменте Об
 Тренель — город в аргентинской провинции Ла-Пампа
 Тренель — департамент в аргентинской провинции Ла-Пампа